Три́нити (; от ) — английский эквивалент слова Троица.

Тринити 
 Тринити — один из варфреймов из одноименной игры Warframe.
 Тринити — один из приходов Джерси.
 Тринити — кодовое название первого испытания атомной бомбы США 16 июля 1945 в Аламогордо, штат Нью-Мексико.
 Тринити — персонаж фильма «Матрица».
 Тринити — полуостров в Антарктиде, северная оконечность Антарктического полуострова.
 Тринити-колледж () — название ряда учебных заведений в Великобритании и других англоязычных странах.
 Тринити хауз — бывшая штаб-квартира корпорации маячных служителей и лоцманов Англии ()
 ТРИНИТИ — сокращенное название ТРоицкого ИНститута Инновационных и Термоядерных Исследований
 Тринити — альбом группы «Слот».

Топонимы

США 
 Тринити — статистически обособленная местность во Флориде, США.
 Тринити — округ в Калифорнии, США.
 Тринити — округ в Техасе, США.
 Тринити — река в Техасе, США.
 Тринити — река в Калифорнии, США.

Канада 
 Тринити — городок в провинции Ньюфаундленд и Лабрадор, Канада.

Великобритания 
 Тринити — приход на острове Джерси (Нормандские острова).

Другие страны 
 Тринити — Торговый центр «Тринити», Беларусь, Гродно.

Trinity 
 «Trinity» — самое большое обновление в истории EVE Online.
 Trinity Desktop Environment — Графическая оболочка, форк KDE3.
 Trinity — третий альбом пауэр-метал-группы Revolution Renaissance.
 Trinity — процессор на базе Piledriver от компании AMD, вкупе со встроенным видеоядром с поддержкой DirectX 11.
 Trinity — сборник 1995 года группы My Dying Bride.
 Trinity Blood — аниме студии Gonzo, в русском варианте звучащие как «Кровь Триединства» и до лицензирования известное в России как «Кровь Троицы».
 The Trinity — третий альбом популярного дэнсхолл/регги-исполнителя Шона Пола.
 Trinity — комикс издательства «DC Comics», главными героями которого являются Супермен, Бэтмен и Чудо-женщина.
 Trinity — компьютерная игра в жанре interactive fiction, изданная Infocom в 1986 году.
 Trinity (суперкомпьютер) — суперкомпьютер из LANL, 10-е место в рейтинге Топ500 на июнь 2017 года.
 Trinity seven — Японская манга, созданная Кэндзи Сайто и нарисованная Акинари Нао. С 9 декабря 2010 года выпускается в журнале Dragon Age.
  (2018) — роман американской писательницы Луизы Холл.